Mitchell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Mitchell County, Georgia 
 Mitchell County, Iowa 
 Mitchell County, Kansas 
 Mitchell County, North Carolina 
 Mitchell County, Texas